LEC je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil dirkač Chris Amon in je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1977. Moštvo je nastopilo na petih dirkah, ko se edini dirkač moštva David Purley dvakrat ni uvrstil na dirko, enkrat je odstopil ter dosegel trinajsto in štirinajsto mesto.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1977
Športna moštva, razpuščena leta 1977